Wet day in September (single), single van de Nederlandse band Pussycat uit 1978
 Wet day in September (album), album van de Nederlandse band Pussycat uit 1978